Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Kobiet 2014 – dwunaste mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FIRA-AER mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Europie. Zostały rozegrane w formie czterech turniejów w trzech hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 7 do 28 czerwca 2014 roku. W walce o tytuł mistrzowski brało udział dwanaście zespołów, pozostałe europejskie drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, występowały w niższych dywizjach, pomiędzy wszystkimi trzema istnieje system awansów i spadków.

Tytuł mistrzowski obroniły reprezentantki Rosji, w obydwu turniejach goszcząc w finale.

Informacje ogólne 
Mistrzostwa zostały rozegrane w formie czterech turniejów – dwóch w Women's Sevens Series oraz po jednym dla pozostałych klas rozgrywkowych. W każdym z nich brało udział dwanaście zespołów liczących maksymalnie dwanaście zawodniczek. Turniej najniższej dywizji został rozegrany w dniu 28 czerwca w Wilnie, Dywizja A rywalizowała zaś w Bergen 7–8 czerwca. Mistrzem Europy zostawała natomiast drużyna, która po rozegraniu dwóch turniejów – w Moskwie (7–8 czerwca) i Brive-la-Gaillarde (14–15 czerwca) – zgromadziła najwięcej punktów, które były przyznawane za zajmowane w nich miejsca.

Pomiędzy dywizjami istnieje system awansów i spadków – po zakończonym sezonie dwie najsłabsze reprezentacje z Women's Sevens Series oraz Dywizji A zostały relegowane do niższych klas rozgrywkowych, a ich miejsce zajęli finaliści zawodów odpowiednio Dywizji A oraz Dywizji B.

Dywizja B (Wilno) 
Awans do Dywizji A uzyskały finalistki zawodów.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Klasyfikacja końcowa

Dywizja A (Bergen) 
Zawody zostały rozegrane na Fana Stadion, awans do EWSS uzyskały finalistki zawodów – Ukrainki i Szkotki.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Pierwszy turniej EWSS (Moskwa)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Drugi turniej EWSS (Brive)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja generalna EWSS

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Europe 

Mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet
2014 w rugby union
Zawody sportowe w Moskwie
2014 w Rosji
Rugby union w Rosji
Zawody sportowe w Wilnie
2014 na Litwie
Rugby union na Litwie
Sport w Bergen
2014 w Norwegii
Rugby union w Norwegii
2014 we Francji
Rugby union we Francji